Luiz Paulo Barreto
 Luiz Paulo Conde
 Luiz Paulo Corrêa da Rocha
 Luiz Paulo Horta
 Luiz Paulo Vellozo Lucas

Desambiguações de prenomes